Los Cóndores puede referirse a:

 Los Cóndores, selección de rugby de Chile;
 Los Cóndores, localidad de la Argentina;
 Estación Los Cóndores, estación de trenes de Talcahuano, Chile;
 Los Cóndores, localidad de Chile;
 Los Cóndores, antigua comuna de Chile; o
 Laguna de los Cóndores, espejo de agua del Perú.